Ре́нкін або Ра́нкін () — шотландське прізвище, а також, топонім.

Прізвище 
 Вільям Джон Ранкін (; 1820—1872) — британський (шотландський) інженер-будівельник, фізик та математик.
 Дженіс Ренкін (;  1972) — шотландська керлінгістка, олімпійська чемпіонка (2002).
 Жанетт Ренкін (; 1880—1973) — американський громадський діяч і політик.
 Жуль Ренкін (; 1862—1934) — бельгійський політик.
 Йен Ренкін (;  1960) — шотландський письменник

Топонім

Ренкін () — округ у штаті Міссіссіппі
 Ренкін — місто, штат Пенсільванія
 Ренкін — місто, штат Техас
 Ренкін — селище, штат Іллінойс

Див. також 
 Цикл Ранкіна
 Шкала Ранкіна

Шотландські прізвища